William Morgan (Bijbelvertaler) (1545-1604), Welsh Bijbelvertaler.
 William Morgan (wiskundige) (1750-1833), Welsh arts en wiskundige.
 William De Morgan (1839-1917), Engels tegelontwerper.
 William G. Morgan (1870-1942), uitvinder van de sport volleybal.
 William Duthie Morgan (1891-1977), Brits generaal.
 William Morgen (regisseur) (1899-1964), Brits filmmaker.
 William Wilson Morgan (1906-1994), Amerikaans sterrenkundige.
 William Alexander Morgan (1928-1961), Amerikaans revolutionair in Cuba.
 Willie Morgan (1944), Schots voetballer.